Истиха́ра () — намаз, состоящий из двух ракаатов, после которого молящийся мусульманин просит Аллаха помочь ему принять правильное решение по тому или иному вопросу.

Порядок совершения 
Совершение истихары начинается с исполнения двух ракаатов добровольной молитвы (нафиль-намаза) и заканчивается произнесением следующей молитвы (дуа): О, Аллах! Вот я прошу Тебя о благе через Твоё знание и о способности через Твоё Могущество и прошу (Твоей милости) из Твоей бесконечной Щедрости. Ибо воистину у Тебя Могущество, а у меня нет. Ты знаешь всё, а я не знаю. Ты — Великий Обладатель знания обо всём.

О, Аллах! Если, по Твоему Знанию, это дело станет благом для моей веры (дин), для моей жизни и для исхода моих дел, то предопредели мне его и сделай его лёгким для меня, и благослови меня в нём.

Но если, по Твоему Знанию, это дело станет злом для моей веры, для моей жизни и для исхода моих дел, то отведи его от меня и отведи меня от этого, и предопредели для меня благо, где бы оно ни было, и сделай так, чтобы я был им доволен.

Описание молитвы Истихара пришло в хадисе от Джабира бин Абдуллаха ас-Салами, переданного в сборниках хадисов таких авторов, как аль-Бухари, ат-Тирмизи, ан-Насаи, Абу Дауд, Ибн Маджа и Ахмад ибн Ханбаль.

Примечания

Литература

Ссылки